Умбе́рто Анто́нио То́цци (; род. , Турин, Итальянская Республика) — итальянский эстрадный певец и композитор.

Биография 
В 1968 году в возрасте 16 лет Тоцци вошёл в состав «Off Sound», одной из многих групп, которые давали концерты в маленьких местечках вокруг Турина. В Милане он встретил Адриано Паппалардо, с которым образовал группу и начал крупномасштабный тур по Италии.

В 22 года, в 1974 году Тоцци добился своего первого успеха как композитор с песней Un corpo, un’anima, написанной в соавторстве с Дамиано Даттоли и исполненной Wess & Dori Ghezzi. Это случилось в Канцониссиме, итальянской музыкальной программе, выходившей в эфир в 1956—1974 гг.

В 1976 году он выпустил свой первый альбом Donna amante mia. Также издан был сингл Io camminero, эту песню с успехом пел Fausto Leali. В 1977 году была издана одна из самых известных песен Тоцци — «Ti amo». Она возглавляла итальянские хит-парады 7 месяцев и достигла международного успеха за пределами Европы. Песня стала популярной в Америке и в Австралии, в первую очередь на дискотеках. Песня «Ti amo» в исполнении Тоции выигрывает фестиваль «Festivalbar 1977». В 1980 он записывает Stella stai, а годом позже в 1981 пуэрто-риканская группа Menudo записывает испанскую версию этой же песни — «Claridad».

В 1978 году Тоцци записывает «», а в следующем году записывает возможно самую известную свою песню — «Gloria». Кавер-версия американской певицы Лауры Брэнигэн познакомила США с Умберто Тоцци в 1982 году. Брэнигэн работала с аранжировщиком и клавишником Тоцци Грегом Мэвисоном, который продюсировал её версию вместе с Джеком Уайтом. Позже Брэнигэн записала песни «Mama» и «Ti amo».

После относительного периода затишья в 1987 году Тоцци выигрывает главный приз фестиваля Сан-Ремо с песней «Si puo dare di piu», спетой вместе с Джанни Моранди и Энрико Руджери. В том же году Тоцци выпускает песню «Gente di mare» в дуэте с итальянским певцом с Раффаеле Рьефоли. Затем он представляет песню на музыкальном конкурсе «Евровидение-1987», где занимает третье место. В 1988 году был издан второй live-альбом Умберто «The Royal Albert Hall», записанный в одноименном концертном зале.

В 1990-е годы Тоцци продолжает записывать песни, среди которых известная композиция «Gli altri siamo noi». Он записывает успешные альбомы «Equivocando», «Il grido» и «Aria e cielo» и выпускает сборник «Le mie canzoni». В 2000 и 2005 годах он представляет на фестивале Сан-Ремо песни «Un’altra vita» и «Le parole».

В 2001 году Тоцци записывает кавер-версию своего знаменитого хита «Ti amo» вместе с Моникой Белуччи, специально для фильма Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра (реж. Ален Шаба). Сразу после этого он записывает более лиричную версию песни дуэтом с французской певицей Lena Ka.

В настоящее время Тоцци продолжает записывать и выпускать альбомы. В 2002 году вышел в свет сборник лучших песен Тоцци «The best of». За последние годы Умберто выпустил пять музыкальных альбомов: Le parole (2005), Heterogene (2006), Tozzi Masini (2006), Non Solo Live (2009) и Superstar (2009). Тоцци остается одним из самых популярных певцов Италии за её пределами, за свою карьеру он продал более 45 миллионов записей.

Он также продолжает гастрольную деятельность в Европе и странах СНГ. В 2005 году Умберто впервые выступил в России в программе "Сан-Ремо в Кремле собирает друзей",а в 2009 принял участие в международном музыкальном фестивале «Дискотека 80-х» в Москве. В 2013 году он снова прилетел в Россию, чтобы выступить на юбилейных концертах итальянского певца Аль Бано в «Крокус Сити Холл».

Дискография 
 Donna amante mia (1976)
 È nell’aria … ti amo (1977)
 Tu (1978)
 Gloria (1979)
 Tozzi (1980)
"Qualcosa qualcuno" 
Hurrah ! 1984. 
 In concerto (1980 — Live)
 Notte rosa (1981)
 Eva (1982)
 Hurrah (1984)
 Minuti di un’eternità (1987 — Greatest hits)
 Invisibile (1987)
 The Royal Albert Hall (1988 — Live)
 Gli altri siamo noi (1991)
 Le mie canzoni (1991 — Greatest hits)
 Equivocando (1994)
 Il grido (1996)
 Aria e cielo (1997)
 Bagaglio a mano (1999 — Greatest hits)
 Un’altra vita (2000)
 The best of (2002 — Greatest hits)
 Le parole (2005)
 Heterogene (2006)
 Tozzi Masini (2006)
 Non Solo Live (2009)
 Superstar (2009)

Фильмография 
Композитор
 Послевкусие страсти (1997)
 Moving Out (1983)

Актёр
 Dolce Italia (ТВ) (2002)

Актер: Играет самого себя
 Buenafuente (сериал) (2005—2010)
 Quelli che… il calcio (сериал) (2001—2010)

Ссылки 
 Официальный сайт певца
 Информация об Умберто Тоцци

Певцы и певицы Италии
Композиторы Италии
Поп-музыканты Италии
Победители Фестиваля в Сан-Ремо
Участники «Евровидения-1987»
Представители Италии на «Евровидении»